TopVideo () — таджикский видеопортал, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео.

История компании 
TopVideo был основан 24 ноября 2011 года. В феврале 2012 года ООО "ТопМедиа" занялась продвижением ресурса. 3 мая 2012 года проект «TopVideo» стал лауреатом премии «Интернет-проект года» в номинации «Падидаи сол» («Открытие года»). Премия учреждена Медиа-Альянсом Таджикистана. В июне 2012 года посещаемость TopVideo удвоилась, превысив отметку в 5 000 уникальных пользователей в сутки. На начало 2013 года статистика уникальных пользователей составила более 13 000 в сутки, на конец 2014 года количество уникальных пользователей составляет свыше 18 000 в сутки.

Модерация контента 
Ежедневно на TopVideo пользователи загружают более 1000 видеороликов. Все они проходят обязательную постмодерацию. Модераторы сайта регулярно просматривают новый контент и удаляют видео, содержание которого противоречит законам Республики Таджикистан и/или положениям Пользовательского соглашения. В первую очередь, это порнографические материалы, пропаганда наркотиков, призывы к насилию. Пользователи в свою очередь благодаря соответствующему функционалу могут сообщить Администрации о роликах с неприемлемым содержанием. Комментарии в роликах также просматриваются модераторами. Комментарий может быть удален, если в нем содержится нецензурная лексика, оскорбления и спам.

Звания и награды 
TopVideo стремительно развивается, новых видеоматериалов с каждым днём становится всё больше, и всё это благодаря вам!
В знак признательности, самым активным пользователям, вручаются следующие награды:
 - Двадцать тысяч роликов
 - Десять тысяч роликов
 - Пять тысяч роликов
 - Одна тысяча роликов

Аудитория TopVideo 
Более 85% от всех посетителей TopVideo составляют пользователи из Таджикистана. Сервисами TopVideo регулярно пользуются люди в возрасте от 12 до 55 лет. Ядро аудитории — пользователи в возрасте от 18 до 32 лет. Они проводят на сайте больше всего времени, активно загружают новые ролики, обсуждают их и обмениваются ссылками на понравившееся видео с друзьями и коллегами. Мужская аудитория в среднем превышает женскую на 25%.

Штат TopVideo 
В штате компании на данный момент работает 5 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт TopVideo
 Страница на Facebook
 Страница на ВКонтакте

Веб 2.0
Видеохостинг
Сайты Таджикистана
Интернет-реклама